Das Kürzel NCCIC kann stehen für:

 National Child Care Information and Technical Assistance Center
 National Cybersecurity and Communications Integration Center, eine Einrichtung des Ministeriums für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten

NCCIC